Михино — название населённых пунктов.

Россия 
 Михино — деревня в Немском районе Кировской области.
 Михино — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Михино — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Михино — деревня в Дубенском районе Тульской области.